Сергей Николаевич Кизюн (род. 17 апреля 1956, Луцк) — российский военачальник, генерал-полковник (12.06.2006).

Биография 
Сын офицера Советской армии. Его отец Николай Фадеевич Кизюн на момент рождения Сергея служил в политуправлении военного округа, а позднее стал крупным военным политработником, дослужившись до звания генерал-полковника.

Окончил Минское суворовское военное училище в 1973 году.

С 1973 года на службе в Советской армии. Окончил Киевское высшее общевойсковое командное училище в 1977 году, Военную академию имени М. В. Фрунзе в 1987 году и Военную академию Генерального штаба в 1998 году (с золотой медалью).

В 1998 году назначен заместителем командующего 20-й гвардейской общевойсковой армией Московского военного округа (штаб в Воронеже). С июня 2001 года занимал должность начальника штаба — первого заместителя командующего 20-й общевойсковой армией. Генерал-майор (1998).

В 2001 году Указом Президента Российской Федерации назначен главным военным комендантом Чеченской Республики. Участвовал в боевых действиях второй чеченской войны. В ноябре 2001 года на три месяца был отправлен на лечение в связи с предынфарктным состоянием, после чего вернулся в Чечню. Генерал-лейтенант (2001).

С декабря 2002 года — первый заместитель начальника главного штаба Сухопутных войск. С 17 марта 2005 года — начальник штаба — первый заместитель командующего войсками Ленинградского военного округа. Пользовался большим уважением у офицеров всех управлений Ленинградского военного округа.

24 сентября 2008 года тяжело ранен в центре Москвы в результате покушения на Руслана Ямадаева. Генерал Кизюн в момент совершения преступления находился рядом с Ямадаевым в расстрелянном автомобиле. В 2010 году адвокату Александру Зорину удалось добиться у «Росгосстраха» выплаты генерал-полковнику Сергею Кизюну 1,3 млн рублей в качестве компенсации за задержку выплаты возмещения за военную травму.

Награды 
 Орден «За военные заслуги»
 Орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР»
 медали

Примечания

Ссылки 
 
 Кизюн Сергей Николаевич, Личное дело  (Газета «Коммерсантъ» № 173(3990) от 25.09.2008)
 Сайт выпускников Минского СВУ 

Выпускники Минского суворовского военного училища
Выпускники Киевского высшего общевойскового командного училища
Выпускники Военной академии имени М. В. Фрунзе
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Участники Второй чеченской войны